Санто Доминго Тонала има више значења:

 Општина Санто Доминго Тонала (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Тонала (Санто Доминго Тонала, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику